Васильев, Сергей:
 Васильев, Сергей (род. 1996) — латвийский футболист.
 
 Васильев, Сергей Анатольевич (род. 1982) — российский футболист.
 Васильев, Сергей Андреевич (1910—1969) — 1-й секретарь Сталиногорского городского комитета ВКП(б)).
 
 
 Васильев, Сергей Владимирович — российский антрополог.
 Васильев, Сергей Григорьевич (1936—2021) — российский фоторепортёр.
 
 Васильев, Сергей Евгеньевич (1957—2016) — российский поэт и переводчик, журналист.
 Васильев, Сергей Иннокентьевич (род. 1923) — советский партийный и государственный деятель.
 
 
 Васильев, Сергей Сергеевич (1908—1981) — российский физик.
 Васильев, Сергей Степанович (1907—1975) — якутский поэт.
 Васильев, Сергей Юрьевич (род. 1980) — российский футболист.